analiza spektralna – dział analizy funkcyjnej
 analiza spektralna (analiza chemiczna)